Чемпіонат Кіпру з футболу 2003—2004 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном став АПОЕЛ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб АЕК (Ларнака) взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Кіпру 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2003—2004
Кіпр
Кіпр
2003 на Кіпрі
2004 на Кіпрі